Horan ist:
 eine Bezeichnung für die kanaanäische Gottheit Horon (Gott)

Horan ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelius Horan (* 1947), irischer Priester und Ruhestörer
 Daniel Horan (* 1983), amerikanischer Priester
 Dorothy Horan alias Dovima (1927–1990), amerikanisches Fotomodell
 Gerard Horan (* 1962), britischer Schauspieler
 Hume Horan (1934–2004), amerikanischer Diplomat
 James Horan (Priester) (1911–1986), irischer Priester
 James Horan (Schauspieler) (* 1954), amerikanischer Schauspieler
 Lindsey Horan (* 1994), amerikanische Fußballspielerin
 Marcus Horan (* 1977), irischer Rugby-Union-Spieler
 Monica Horan (* 1963), amerikanische Schauspielerin
 Niall Horan (* 1993), irischer Sänger und Musiker (One Direction)
 Paul Horan (* 1962), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von Mutare
 Tim Horan (* 1970), australischer Rugby-Union-Spieler
 Walt Horan (1898–1966), amerikanischer Politiker